Die Carol Weymuller Open 2005 fanden vom 25. bis 30. Oktober 2005 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06 und mit 31.500 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Silver 25.
 
Vorjahressiegerin war Natalie Grainger, die nicht erneut antrat. Im Finale trafen Nicol David und Natalie Grinham aufeinander. David gewann die Partie mit 5:9, 9:6, 9:4 und 9:3, die damit ihren zweiten Titel des laufenden Monats gewann und den siebten in der Saison.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Meredeth Quick einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

WSA World Tour 2005/06
2005
Sportveranstaltung in Brooklyn